

Design e trasporti 
 Boneschi – carrozzeria italiana fondata nel 1919 e ancora in attività; attualmente fa parte del gruppo Savio

Persone 
 Francesco Boneschi (1923-1989) – pubblicista, scrittore e poeta italiano
 Giampiero Boneschi (1927-2019) – direttore d'orchestra, compositore, arrangiatore e produttore discografico italiano
 Luca Boneschi (1939-2016) – avvocato e politico italiano
 Mario Boneschi (1907-1991) – avvocato e giurista italiano
 Marta Boneschi (1946) – giornalista e saggista italiana